Colonia Llano Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Llano Grande, Metepec, ort, delstaten Mexiko, 
 Colonia Llano Grande, Nicolás Romero, ort, delstaten Mexiko,